Lekno ist der deutsche Name mehrerer Ortschaften in Polen, siehe die Begriffsklärungsseiten

 Łekno
 Łękno